Палеонтология — наука о сохранившихся в виде ископаемых остатков доисторических организмах, а также о следах их жизнедеятельности, в частности сброшенных частей тела, ихнитов (отпечатков ног, хвостов, следов бегания, ползания и т. п.), копролитов (окаменелых фекалий), палиноморф (органических микрофоссилий) и хемофоссилий (химических остатков). Так как люди находили фоссилии (ископаемые остатки) на протяжении всей истории человечества, история палеонтологии имеет довольно длинную историю. В этой статье представлены события, связанные с палеонтологией, произошедшие в 1813 году.

Новые таксоны

Птерозавры

Родились 
 9 августа родился английский священник и палеонтолог Уилльям Фокс, в дальнейшем собравший многочисленные ископаемые остатки динозавров на острове Уайт.
 18 января родился русский ботаник и палеонтолог Афанасий Семёнович Рогович.

Скончались 
 11 марта скончался французский священник, дипломат, естествоиспытатель, географ, геолог и палеонтолог Сулави Жан Луи Жиро.

Примечания 

1813 год в науке